Justin Hamilton puede referirse a:
Justin Anthony Hamilton, baloncestista estadounidense nacido en 1990.
Justin Charles Hamilton, baloncestista estadounidense nacido en 1980.